Ньянза - одна з восьми провінцій Кенії, знаходиться на південному заході країни, прилягає до озера Вікторія.
 Ньянза - місто на півдні Руанди, адміністративний центр Південної провінції.
 Ньянза - район на півдні Руанди.
 (1356) Ньянза - астероїд головного поясу, який був відкритий 3 травня 1935 року.

Див. також 
 Вікторія-Ньянза - озеро в Східній Африці, на території Танзанії, Кенії та Уганди.